Cândido Rodrigues kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Cândido Rodrigues (ort), São Paulo, 
 Cândido Rodrigues (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar